Вениаминов — фамилия, произошедшая от имени Вениамин. Известные носители:

 Вениаминов, Антоний (в монашестве Антоний Леохновский; ок. 1526 — 1612 или 1613) — монах, подвижник, основатель и покровитель Леохновской обители.
 Иннокентий (Вениаминов) (в миру Иван Евсеевич Попов; 1797—1879) — епископ Православной Российской Церкви; митрополит Московский и Коломенский, святитель, апостол Америки и Сибири.
 Вениаминов, Пётр Дмитриевич (1733—1775) — российский ботаник.

Составные фамилии
 Вениаминов-Рутский, Иван Феликсович (в монашестве Иосиф; 1574—1637) — третий грекокатолический Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.

См. также 
 Вениаминов — псевдоним Владимира Вениаминовича Бибихина
 Колено Вениаминово — одно из колен Израилевых